Les épreuves de tennis des Jeux olympiques d'été de 2024 ont lieu du  au  au sein du stade Roland-Garros à Paris, sur terre battue.

Le tournoi réunira 172 joueurs dans cinq épreuves : simple et doubles masculins et féminins et double mixte.

Organisation

Site des compétitions 

Le tournoi olympique de tennis se déroule au stade Roland-Garros situé à l’ouest de Paris, en lisière du bois de Boulogne. Le site, construit en 1927, accueille tous les ans les Internationaux de France de tennis.

Format 
Le tournoi est sous le format à élimination directe et comporte 6 tours pour les simples (64 joueurs/joueuses), 5 tours pour les doubles (32 équipes) et 4 tours en double mixte (16 équipes). Il y a un match supplémentaire pour la médaille de bronze.

Tous les matchs se déroulent en 2 sets gagnants avec des tie-breaks dans chaque set. Pour les matchs de double mixte, un super tie-break (à 10 points) est joué en guise de .

Qualifications 

172 places sont allouées pour le tournoi olympique de tennis. Les critères de qualification sont détaillés ci-après : 

Chaque comité national olympique (CNO) peut qualifier jusqu'à 12 athlètes, 6 par genre. Les clasements ATP ou WTA au 10 juin 2024 déterminent la majorité des qualifiés.

Sur les 64 places de chaque tournoi de simple, 56 sont attribuées en fonction des classements ATP ou WTA, en respectant un quota maximum de 4 joueurs par CNO. Concernant les 8 places restantes : 6 places sont attribuées par l'ITF, une au nom de l'universalité des Jeux et la dernière est attribuée à la France en tant que pays organisateur.

Pour les 32 places des doubles messieurs et dames, les premiers qualifiés sont les 10 joueurs les mieux classés (ATP ou WTA) s'ils ont un partenaire du même CNO parmi les 300 premiers aux classements. Les autres places sont réparties en fonction des classements combinés des partenaires, la priorité étant donnée aux équipes ayant déjà des joueurs qualifiés en simples.

En double mixte, seuls des joueurs et joueuses déjà qualifiés en simple ou en double peuvent concourir, dans la limite d'une seule paire par CNO.

Podiums

Tableau des médailles

Calendrier

Liste des participants par nation

Faits marquants

Parcours

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe
 Jeux olympiques d'été de 2024

Lien externe
Le tennis sur le site officiel des Jeux de Paris 2024.

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024